Galatia  – altra denominazione della Galazia
 Galatia (Illinois) – località degli Stati Uniti d'America
 Galatia (Kansas) – località degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 

Galata
Galati (disambigua)